«Уро́к Фа́уста» () — фильм Яна Шванкмайера, история о бедном докторе Фаусте, продавшем душу Сатане, явившимся ему в облике Мефисто. Шванкмайер отдаёт дань старинной чешской традиции — кукольному театру. В диалоги «Урока Фауста» режиссёром вводятся реплики из пьес народных кукольников, и одним из действующих лиц автор назначает Кашпарека.

Сюжет 
Герой Шванкмайера блуждает по узким улочкам Праги с мистической картой в руках.
Лабиринты улиц приводят его на заброшенный чердак, где он находит старинный кукольный театр и «Фауста» Гёте посередине комнаты. Он примеряет костюм Фауста и вживается в его образ. Начавшись как невинная забава, его путешествие превратилось в реальность, и герой очутился в лаборатории знаменитого алхимика…

«Урок Фауста» — философская притча о близком соседстве с нами сатанинского мира, сплошных потерь, которые прикидываются исключительными обретениями. Комбинируя игру живых актёров, марионеток и анимацию, автор размышляет о неизбежной погибели любви, искусства и души в мире механических зависимостей и тотальной управляемости человеком, как марионеткой, сверху от лица того, у кого нет лица, кого принято звать «цивилизаций».

Фауст Шванкмайера, обманувшись в своём предназначении и в мечте о Маргарите (она оказалась деревянной куклой), находит свой конец под колёсами авто, которым не правит никто. Воистину безликость сатаны — самая ужасающая из его возможных личин. И торжественный договор с ним излишен.

В фильме заметна своеобразная закольцованность сюжета. В начале фильма будущий Фауст встречает человека, который пробегает мимо него охваченный ужасом; в конце фильма уже сам Фауст пробегает мимо нового героя, которому только предстоит встретить те же кошмары. Периодически появляется и ещё один персонаж - бродяга с большим газетным свёртком. Когда Фауст погибает под колёсами авто, бродяга успевает забрать его ногу, завернуть в газету и скрыться.

«Пей, танцуй и постарайся не портить воздух», — это незамысловатое жизненное кредо, звучащее в фильме, оказывается вполне достаточным основанием для вхождения в круг клиентуры Мефисто.

В ролях 
 Петр Чепек — Фауст
 Ян Краус
 Владимир Кудла
 Антонин Зацпал
 Иржи Сухи
 Виктория Кноткова

Интересные факты 
 6 премий за «Лучший фильм» и «Лучший актёр» (Чешские львы, Международный фестиваль в Карловых Варах, награда Чешских критиков, фестиваль «Фантаспорто»)
 В фильме использованы приёмы из народного площадного кукольного театра. Также много сносок на средневековые пьесы о докторе Фаусте.
 Миф о Фаусте перетекает в параллельные мифы: эпизод, где Фауст, попав в театральный подвал, разбивает стеклянную колбу с гомункулусом, вкладывает ему в рот записку и кукла оживает — это история явно из другой, хоть и генетически родственной мифологии.
 В фильме использована музыка Иоганна Себастьяна Баха

Ссылки 

Сюрреалистические фильмы
Фильмы-драмы Чехии
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Франции
Авангардные фильмы
Фауст
Фильмы Яна Шванкмайера
Фильмы Чехии в жанре фэнтези
Фильмы Великобритании в жанре фэнтези
Экранизации произведений Иоганна Гёте
Фильмы с совмещением живых актёров и анимации
Фильмы о дьяволе
Мультфильмы 1994 года
Мультфильмы Чехии
Полнометражные мультфильмы Германии
Полнометражные мультфильмы Франции
Полнометражные мультфильмы Великобритании
Мультфильмы по алфавиту
Фильмы Чехии 1994 года
Фильмы Би-би-си